Szczutowo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Szczutowo, dans le powiat de Sierpc
 du village de Szczutowo, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Szczutowo, dans le powiat de Brodnica
 du village de Szczutowo, dans le powiat de Golub-Dobrzyń